2 miejscowości w Polsce:
 Młodziejowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Michałowice
 Młodziejowice – osada w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Głogówek